Termenul închidere se poate referi la următoare:
Închidere (matematică)
Închidere (topologie)